1983 Голяма награда на Австрия е 15-о за Голямата награда на Австрия и единадесети кръг от сезон 1983 във Формула 1, провежда се на 14 август 1983 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия